Le Paris-Brest-Paris est une course cycliste qui s'est tenu de 1891 à 1951.
 Paris-Brest-Paris randonneur
 Paris-Brest-Paris Audax
 Le paris-brest est une pâtisserie, inspirée de la course.
 Paris-Brest est une ligne de chemin de fer.
 Paris-Brest est un téléfilm.

Voir aussi